«Леди Смерть» () — американский полнометражный анимационный фильм 2004 года, основанный на комиксах про Леди Смерть.  Премьерный показ фильма состоялся на фестивале Comic-Con в 2004 году. Фильм был выпущен на DVD 9 октября 2004 года, а также показывался на телеканале Anime Network.

Сюжет 

Действие фильма начинается в Швеции XV века. Молодая девушка Хоуп (), дочь жестокого феодала Маттиаса (), узнаёт, что на самом деле её отец — маскирующийся демон Люцифер. Местный священник поднимает восстание и ведомые им крестьяне захватывают замок. Люцифер исчезает в вихре пламени, оставляя в живых священника и свою дочь. Хоуп приговаривают к сожжению на костре, обвинив её в сговоре с Дьяволом. Через своего подручного, шута Пейгана (), Люцифер предлагает спасти ей жизнь, если Хоуп согласится подчиняться ему и присоединится к нему в Аду, однако она отвергает такую сделку. Сгорая на костре и потеряв надежду на помощь Бога, Хоуп взывает к своему отцу и переносится в Ад. Дальнейшим планам Люцифера однако не суждено сбыться, вместо союза с ним Хоуп клянётся убить его. В Аду она находит союзника — оружейника Крематора (), а сама постепенно превращается в могущественную Леди Смерть, после чего герои бросают вызов повелителю Ада.

Озвучивание 
 Леди Смерть/Хоуп — Кристин Отен (:en:Christine Auten)
 Люцифер/Маттиас — Майк Клейнхенц (:en:Mike Kleinhenz)
 Пейган — Энди МкЭвин (:en:Andy McAvin)
 Крематор — Роб Мангл (:en:Rob Mungle)
 Асмодей () — Майк МакРей (:en:Mike MacRae)
 Никколо () — Крис Паттон (:en:Chris Patton)
 Отец Орбек () — Двайт Кларк ()
 Марион () — Морин МкКалоу ()

Различия между фильмом и комиксом 
Сюжет комиксов был адаптирован для создания анимационного фильма. Некоторые события претерпели изменения. В отличие от комикса, цель Леди Смерть в мультфильме не уничтожить всю жизнь на земле, а освободить ад от тирании Люцифера. Вместо призыва демона в мультфильме заклинание Надежды вызывает пару летающих демонов, которые переносят главную героиню в ад, предавая её на суд своего отца. Когда леди Смерть отказывается присоединиться к нему, он выгоняет её.

Отзывы 
Фильм был отрицательно встречен критиками.

Рецензент сайта dvdvisionjapan.com основными недостатками фильма назвал простой, предсказуемый сюжет и посредственное качество анимации, явившееся следствием низкого бюджета. При этом он отметил хорошее качество озвучивания.

В рецензии monstersatplay.com также отмечается предсказуемость диалогов и делается предположение, что фильм ориентирован на 14-летних подростков или поклонников мультфильма Тяжёлый металл 2000. Рецензент отрицательно высказался об анимации «строго телевизионного уровня», но при этом похвалил высокую детализацию заднего плана, хорошее использование цветовой палитры и чёткость линий.

Некоторые рецензенты, в частности портал dvdverdict.com, сравнивали Леди Смерть с оригинальным фильмом Тяжёлый металл 1981 года в пользу последнего: «если вы хотите увидеть горячую цыпочку с мечом, посмотрите „Тяжёлый металл“».

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы США 2004 года
Полнометражные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы США
Экранизации комиксов США
Мультфильмы в жанре мистика
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы ужасов